Rollot, une commune française du département de la Somme.

Rollot peut aussi désigner :
 rollot, un fromage.

Voir aussi 
 Rollot de Fruges, un fromage